Corra oder Corrà ist der Familienname folgender Personen:
 Bruna Corrà (* 1933), italienische Schauspielerin
 Bruno Corra (1892–1976), italienischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Giuseppe Corrà (1860–1896), italienischer Anwalt und Alpinist
 Henry Corra (* 1955), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Martina Corra (* 1994), argentinische Leichtathletin
 Sennen Corrà (1924–2005), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Teodoro Corrà (1934–1996), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Cora